Des élections municipales partielles ont lieu en 2021 en France.

Cette liste concerne uniquement les communes de plus de  au  janvier 2021 (populations légales 2018).

Bilan

Élections

Aiguillon (Lot-et-Garonne) 
 Maire sortant : Christian Girardi (LR)
 Maire réélu : Christian Girardi (LR)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Tribunal administratif de Bordeaux et confirmé par le Conseil d'État.

Apatou (Guyane) 
 Maire sortant : François Lokadi 
 Maire élu : Moïse Edwin (DVG)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le Conseil d'État.

Carmaux (Tarn) 
 Maire sortant : Jean-Louis Bousquet (DVG)
 Maire élu : Jean-Louis Bousquet (DVG)

 Contexte : Démission de trois adjoints et cinq conseillers municipaux.

Cazères (Haute-Garonne) 
 Maire sortant : Raymond Défis
 Maire élu : Jean-Luc Rivière (UDI)

 Contexte : Démission du maire Michel Oliva et de l'ensemble des conseillers municipaux de l'opposition pour permettre une nouvelle élection municipale.

Chassieu (Métropole de Lyon) 
 Maire sortant : Jean-Jacques Sellès (DVD)
 Maire réélu : Jean-Jacques Sellès (DVD)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le tribunal administratif de Lyon puis confirmé par le Conseil d'État.

Chevreuse (Yvelines) 
 Maire sortante : Anne Héry-Le Pallec (LR)
 Maire réélue : Anne Héry-Le Pallec (LR)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le tribunal administratif de Versailles puis confirmé par le Conseil d'État.

Cholet (Maine-et-Loire) 
 Maire sortant : Gilles Bourdouleix (DVD)
 Maire réélu : Gilles Bourdouleix (DVD)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Conseil d'État, en raison du non-respect de certaines dispositions du code électoral au second tour.

Cléon (Seine-Maritime) 
 Maire sortant : Frédéric Marche (DVG)
 Maire réélu : Frédéric Marche (DVG)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le tribunal administratif de Rouen et confirmé par le Conseil d'État.

Cousolre (Nord) 
 Maire sortant : Maurice Boisart (PS)
 Maire réélu : Albert Jallay

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le tribunal administratif de Lille et confirmé par le Conseil d'État.

Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) 
 Maire sortante : Patricia Granet-Brunello (DVG)
 Maire réélue : Patricia Granet-Brunello (DVG)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le tribunal administratif de Marseille puis confirmé par le Conseil d'État

Erdre-en-Anjou (Maine-et-Loire) 
 Maire sortante : Yamina Riou (SE)
 Maire réélue : Yamina Riou (SE)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le tribunal administratif de Nantes.

Évette-Salbert (Territoire de Belfort) 
 Maire sortante : Michèle Jeannenot (SE)
 Maire élu : Laurent Demesy (SE)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (13) des membres du conseil municipal.

Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire) 
 Maire sortante : Isabelle Devaux (DVD)
 Maire élue : Nicole Moisy (SE)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le Tribunal administratif.

Givors (Métropole de Lyon) 
 Maire sortant : Mohamed Boudjellaba (DVG)
 Maire réélu : Mohamed Boudjellaba (DVG)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Tribunal administratif de Lyon puis confirmé par le Conseil d'État.

Grand-Fort-Philippe (Nord) 
 Maire sortant : Sony Clinquart (DVG)
 Maire réélu : Sony Clinquart (DVG)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le Tribunal administratif de Lille.

Halluin (Nord) 
 Maire sortant : Jean-Christophe Destailleur (DVC)
 Maire réélu : Jean-Christophe Destailleur (DVC)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Conseil d'État.

Lectoure (Gers) 
 Maire sortant : Xavier Ballenghien (LR)
 Maire réélu : Xavier Ballenghien (LR)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) 
 Maire sortant : Maxence Gille (SE)
 Maire réélu : Maxence Gille (SE)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (treize) des membres du conseil municipal.

Louveciennes (Yvelines) 
 Maire sortant : Pierre-François Viard (LR)
 Maire élue : Marie-Dominique Parisot (DVD)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal.

Marœuil (Pas-de-Calais) 
 Maire sortant : Jean-Marie Truffier (DVC)
 Maire réélu : Jean-Marie Truffier (DVC)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Tribunal administratif de Lille et confirmé par le Conseil d'État.

Marvejols (Lozère) 
 Maire sortante : Patricia Brémond (DVG)
 Maire réélue : Patricia Brémond (DVG)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le Tribunal administratif de Nîmes et confirmé par le Conseil d'État.

Les Matelles (Hérault) 
 Maire sortant : Alain Barbe (DVG)
 Maire réélu : Alain Barbe (DVG)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (11) des membres du conseil municipal.

Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime) 
 Maire sortant : Myriam Mulot (LFI)
 Maire élu : Myriam Mulot (LFI)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le tribunal administratif puis confirmé par le Conseil d'État.

Mèze (Hérault) 

 Maire sortant : Henry Fricou (SE)
 Maire élu : Thierry Baëza (GÉ)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Conseil d'État.

Noyon (Oise) 
 Maire sortant : Sandrine Dauchelle (LR)
 Maire réélu : Sandrine Dauchelle (LR)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le  tribunal administratif d'Amiens puis confirmé par le Conseil d'État.

Le Pallet (Loire-Atlantique) 
 Maire sortant : Jean-Louis Métaireau (DVD)
 Maire élu : Joël Baraud (DVD)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (14) des membres du conseil municipal.

Plouguenast-Langast (Côtes-d'Armor) 
 Maire sortant : Yvon Le Jan (DVD)
 Maire réélu : Yvon Le Jan (DVD)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Tribunal administratif de Rennes.

Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) 
 Maire sortant : Laurent Baron (PS)
 Maire réélu : Laurent Baron (PS)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le Conseil d'État.

Proville (Nord) 
 Maire sortant : Guy Coquelle (DVG)
 Maire réélu : Guy Coquelle (DVG)

 Contexte : Démission de plus d'un tiers (10) des membres du conseil municipal.

Pusignan (Rhône) 
 Maire sortant : Pierre Grossat (DVD)
 Maire élue : Anita di Murro (DVD)

 Contexte : Décès du maire et annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020.

Ris-Orangis (Essonne) 

 Maire sortant : Stéphane Raffalli (PS)
 Maire réélu : Stéphane Raffalli (PS)

 Contexte : démission de plus d'un tiers des membres du conseil municipal

Saint-Astier (Dordogne) 
 Maire sortante : Élisabeth Marty (LR)
 Maire réélue : Élisabeth Marty (LR)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le tribunal administratif de Bordeaux puis confirmé par le Conseil d'État.

Saint-Laurent-des-Arbres (Gard) 
 Maire sortant : Philippe Gamard (SE)
 Maire élue : Sylvie Barrieu-Vignal (SE)

 Contexte : annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le Tribunal administratif de Nîmes.

Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) 
 Maire sortante : Noëllie Hestin (DVG)
 Maire réélue : Noëllie Hestin (DVG)

 Contexte : annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le Tribunal administratif de Strasbourg.

Savigny-sur-Orge (Essonne) 

 Maire sortant : Jean-Marc Defrémont (EÉLV)
 Maire élu : Alexis Teillet (LR)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Conseil d'État.

La Sentinelle (Nord) 
 Maire sortant : Eric Blondiaux (UDI)
 Maire réélu : Eric Blondiaux (UDI)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Tribunal administratif puis confirmé par le Conseil d'État.

Trappes (Yvelines) 
 Maire sortant : Ali Rabeh (G·s)
 Maire réélu : Ali Rabeh (G·s)

 Contexte : annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Tribunal administratif de Versailles, décision confirmée par le Conseil d'État

Uturoa (Polynésie française) 
 Maire sortant : Matahi Brotherson (Tapura huiraatira)
 Maire réélu : Matahi Brotherson (Tapura huiraatira)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Tribunal administratif de Papeete puis confirmé par le Conseil d'État.

Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure) 
 Maire sortant : Yves-Marie Rivemale (PS)
 Maire réélu : Yves-Marie Rivemale (PS)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le Tribunal administratif de Rouen.

Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) 
 Maire sortant : Thomas Terrier (SE)
 Maire élue : Vanessa Bruno (SE)

 Contexte : Annulation du scrutin du 15 mars 2020 par le Tribunal administratif de Rouen.

Villerupt (Meurthe-et-Moselle) 
 Maire sortant : Pierrick Spizak (PCF)
 Maire réélu : Pierrick Spizak (PCF)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Conseil d'État.

Vimy (Pas-de-Calais) 
 Maire sortant : Christian Sprimont (SE)
 Maire réélu : Christian Sprimont (SE)

 Contexte : Annulation du scrutin des 15 mars et 28 juin 2020 par le Tribunal administratif de Lille puis confirmé par le Conseil d'État.

Notes et références

Voir aussi 
 Élections municipales françaises de 2020

2021
municipales